Лос Монос има више значења:

 Лос Монос (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Монос (Канатлан), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Монос (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Монос (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лос Монос (Искамилпа де Гереро), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лос Монос (Камарго), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Монос (Чалма), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Монос, Лос Побланос (Халапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику